Sudbury ist der Name folgender Orte:

im Vereinigten Königreich:
 Sudbury (Derbyshire), England 
 Sudbury (London), Stadtteil im Stadtbezirk London Borough of Brent
 Sudbury (Suffolk), England 

in den Vereinigten Staaten:
 Sudbury (Massachusetts)
 Sudbury (Vermont)
 Sudbury (Washington)

in Kanada:
 Greater Sudbury, Ontario

Sudbury  ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Phillips, Baron Phillips of Sudbury (* 1939), britischer Politiker (Liberal Demokrat)
 John Sudbury, englischer Politiker
 Simon Sudbury (1317–1381), englischer Geistlicher, Erzbischof von Canterbury

Sudbury steht für:

 Sudbury (Film), US-amerikanischer Fernsehfilm von Bryan Spicer aus dem Jahr 2004

Siehe auch:
 Sudbury District, Verwaltungsbezirk in Ontario, Kanada
 Sudbury-Becken, Impaktkrater in Ontario, Kanada
 Sudbury Valley School, Schule in Framingham, Massachusetts, Vereinigte Staaten
 Sudbury-Schulen, ein alternatives Schulmodell